El término Corriente tiene diferentes significados según el contexto:

Economía 
 Cuenta corriente, una de las dos cuentas de la balanza de pagos;  
 Cuenta corriente, un tipo de contrato bancario.

Electricidad
En electricidad, puede referirse a:
 corriente eléctrica
 corriente continua (CC), en inglés Direct Current (DC);
 corriente alterna (CA), en inglés Alternating Current (AC);
 corriente periódica
 corriente pulsatoria
 corriente transitoria
 corriente eléctrica estacionaria
 corriente de desplazamiento, un tipo de corriente postulada por Maxwell cuando formulaba lo que ahora se denominan ecuaciones de Maxwell;
corriente de polarización, una señal no audible que induce el magnetismo en la zona lineal de la curva de histéresis;
 corriente de oscuridad, una corriente eléctrica que puede medirse en un fotodiodo cuando este no está recibiendo luz;
 cuadricorriente, concepto de la relatividad especial y la general que reemplaza a la densidad de corriente electromagnética;
 divisor de corriente, una configuración presente en circuito eléctrico|circuitos eléctricos;
 Corriente máxima o corriente admisible, el máximo de corriente que admite un conductor eléctrico sin sufrir daños.

Filosofía y teología 
 Corriente filosófica o corriente de pensamiento.
 Corriente de gracia, concepto de la teología cristiana.

Física
En Física, en general, una corriente es el movimiento de traslación de un fluido en dirección determinada.
En mecánica de fluidos
 línea de corriente

Oceanografía
En oceanografía, hidrología y meteorología
corriente marina;
corriente fluvial;
corriente de aire;

Otros usos
 movimientos políticos, ideológicos, artísticos o estéticos;
 el Peso Moneda Corriente, una moneda argentina inconvertible utilizada en el período 1826-1881;
 el río Corriente, un pequeño río de la cuenca hidrográfica del río Paraná;
 la corriente del Bajo,  un río del universo imaginario de Tolkien;
 la corriente del Meiring, un río del universo imaginario de Tolkien.